Aïn Bessem - عين بسام  - és una ciutat de la província de Bouira en Algèria.

Ciutats d'Algèria